Taufmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Dieter Taufmann (* 1940), deutscher Radrennsportler
 Sabine Taufmann (* 1962), deutsche Diplomatin